Куп сајамских градова 1968/69. је било 11. издање клупског фудбалског такмичења Купа сајамских градова.

Такмичење је трајало од 11. септембра 1968. до 11. септембра 1969. године.  Њукасл јунајтед је у финалном двомечу био успешнији од  Ујпешта и тако је по први пут постао шампион Купа сајамских градова. Најбољи стрелац такмичења био је играч Ујпешта Антал Дунаји са 10 постигнутих голова.

Резултати

Први круг 

Напомене: 1  Спора Луксембург је одустала од такмичења. 2  КБ је одустао од такмичења.

Други круг

Трећи круг

Четвртфинале 

Напомена: 3  Хамбургер је одустао од такмичења.

Полуфинале

Финале

Спољашње везе 
 Куп сајамских градова резултати и статистика

1968/69.
Фудбал у 1968.
Фудбал у 1969.